Глинчуки () — село,
Колодненский сельский совет,
Збаражский район,
Тернопольская область,
Украина.

Код КОАТУУ — 6122484803. Население по переписи 2001 года составляло 32 человека .

Географическое положение 
Село Глинчуки находится на расстоянии в 1,5 км от сёл Колодное, Новики и Болязубы.

История 
 1895 год — дата основания.

Примечания